

Patronyme 
 Henri-Sébastien Blaze (1763-1833), musicien et compositeur français ;
 Elzéar Blaze (1788-1848), écrivain français, fils du précédent ;
 François-Henri Blaze dit Castil-Blaze (1784-1857), compositeur et critique, fils du précédent ;
 Henri Blaze de Bury (1813-1888), littérateur et critique, fils de François-Henri ;

 Anita Blaze (née en 1991), escrimeuse française.

Littérature / Cinéma 
 Blaze est un roman de Stephen King paru en 2007.
 Blaze est un film américain réalisé par Ron Shelton en 1989.
 Blaze est un film américain réalisé par Ethan Hawke en 2018.
 Blaze est un film australien réalisé par Del Kathryn Barton en 2022.

Personnages de fiction
 Blaze est un personnage de la série de jeux vidéo Sonic ;
 Blaze est le personnage principal dans Ace Combat 5 ;
 Blaze est un des monstres dans le jeu 3D Minecraft ;
 Blaze est le personnage principal de la série d'animation Blaze et les Monster Machines.

Musique

Groupes 
 Blaze, un groupe de heavy metal britannique créé par Blaze Bayley ;
 Blaze, un duo de house américain ;
 The Blaze est un duo de musique électronique français ;
 Blaze est un groupe de chanson rassemblant le groupe de rock breton Le Ministère et le chanteur/poète Nicolas Reggiani.

Albums et chansons 
 Blaze, album du groupe de skate punk américain Lagwagon sorti en 2003 ;
 Blaze est un single de Kalafina sorti en 2016.

Divers 
 Blaze, un nom générique de lieu-dit (hameau) dans les Cévennes.
 Blaze, un terme argotique pour désigner le patronyme ou le nez.

 Blaze est un mot d'argot désignant un surnom ou le nom de rue ou d'artiste que se choisissent des gens.